

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 4 podstawowe
 Szklana Huta – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Szklana Huta – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew 
 Szklana Huta – część wsi Brodnica Górna w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Szklana Huta – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Lipusz 
 Szklana Huta – część wsi Lubiatowo w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Choczewo
 Szklana Huta – osada leśna w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Boronów
 Szklana Huta – przysiółek wsi Łomnica w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Zbąszyń

Zobacz też 
 Szklana
 Huta, Huta Szklana, Nowa Huta, Stara Huta